Формула-3:

 Формула-3 — класс автомобилей;
 Формула-3 (с 2019) — чемпионат, существующий с 2019 года.